Sanches ist der Familienname folgender Personen:

 António Nunes Ribeiro Sanches (1699–1783), portugiesischer Arzt, Übersetzer und Enzyklopädist
 Eveline Sanches (* 1996), botswanische Sprinterin
 Francisco Sanches (1550–1623), Philosoph und Arzt
 José Francisco Sanches Alves (* 1941), portugiesischer Geistlicher, Erzbischof von Évora
 Renato Sanches (* 1997), portugiesischer Fußballspieler
 Wellington Silva Sanches Aguiar (* 1992), brasilianischer Fußballspieler, siehe Wellington Nem
 Yvandro Borges Sanches (* 2004), luxemburgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sánchez